Сусоловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область
 Сусоловское сельское поселение — входит в Великоустюгский район

Новгородская область
 Сусоловское сельское поселение — упразднённое, входило до 2010 года в Старорусский муниципальный район